Caravela — classe de navios da época dos Descobrimentos
Caravelas (Bahia) — município brasileiro do estado da Bahia
Caravelas (Ipatinga) — bairro brasileiro no estado de Minas Gerais
Caravelas (Mirandela) — freguesia no concelho de Mirandela, Portugal

Desambiguações de topônimos